Magiczna uliczka (, 1999) – brytyjski serial animowany, który emitowany jest w Polsce na kanale TVN Style.

Opis fabuły 
„Magiczna uliczka” opowiada o przygodach grupki przyjaciół – samochodów mieszkające na tytułowej ulicy. Wszyscy codziennie borykają się z przeróżnymi problemami, a w ich rozwiązaniu pomoże Bartek, używając magii.

Bohaterowie 
 Bartek (ang. Buddy)
 Jacek (ang. Jack Hammer) – młot pneumatyczny, uwielbia robić dowcipy.
 Mleczko (ang. Half-Pint)
 Laura i Sara (ang. Amber and Scarlet) – światła, które wiedzą o wszystkim co się dzieje na ulicy.
 Klik (ang. Tech)
 Rożek (ang. Ice Cool)
 Ścigacz (ang. Hot Rodney)
 Pstro (ang. Hot Air)
 Dzika banda (ang. The Wild Bunch)
 Śpiący policjanci (ang. The Sleeping Policemen)
 Daisy (ang. Daisy Do-right)

Wersja polska 
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: Studio Sonica
Reżyseria: Piotr Kozłowski
Dialogi polskie:
 Olga Świerk (odc. 1-13, 27-40),
 Piotr Skodowski (odc. 14-26)
Dźwięk i montaż: Maciej Brzeziński
Organizacja produkcji: Agnieszka Kudelska
Wystąpili:
 Jerzy Dominik – Narrator
 Miriam Aleksandrowicz – Laura
 Anna Apostolakis-Gluzińska – Sara
 Agnieszka Kudelska – Bartek
 Klementyna Umer – Mleczko
 Dorota Furtak – Daisy
 Modest Ruciński – Jacek
 Jan Aleksandrowicz-Krasko – Ścigacz
 Robert Jarociński – Klik
 Piotr Kozłowski – Rożek
i inni

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1999